Artedidraco är ett släkte av fiskar. Artedidraco ingår i familjen Artedidraconidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Artedidraco